Тепеко има више значења:

 Тепеко (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепеко (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепеко (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику